Miles Aircraft war ein britischer Flugzeughersteller für zivile und militärische Flugzeuge. Die Firma wurde von Charles Powis und Jack Phillips zunächst unter der Bezeichnung Phillips and Powis Aircraft gegründet und 1943 in Miles Aircraft umbenannt.

Unter ihren Flugzeugen waren die Hawk Trainer und ihre militärischen Gegenstücke, die Magister, sowie die Messenger und die Gemini. Während des Zweiten Weltkriegs bauten sie die Master für die Fortgeschrittenen-Schulung, die Martinet und den Zielschlepper Monitor.

Die von Miles konstruierten Flugzeuge zeichneten sich oft durch fortschrittliche Technologien und eine für ihre Zeit ausgefeilte Aerodynamik aus. Die in kürzester Zeit entwickelte M.20 war trotz ihres starren Fahrwerks schneller als die Hawker Hurricane und hatte eine größere Reichweite als die Spitfire. Die X Minor war ein fliegender Prüfstand für „Blended Wing“-Konstruktionen, das daraus geplante große Transportflugzeug kam jedoch nicht zur Umsetzung. Die M.35 und M.39 Libellula wurden in „Tandem Wing“-Konfiguration gebaut, ähnlich den Entenflugzeugen, jedoch mit relativ großen vorderen Tragflächen.

Miles stand nach dem Zweiten Weltkrieg kurz davor, mit der Aerovan ein revolutionäres Transportflugzeug und mit der Miles M.52, die die Bell X-1 beeinflusste, ein erstes Überschallflugzeug zu bauen. Wegen finanzieller Probleme wurde das Unternehmen 1947 unter Zwangsverwaltung gestellt. Ein Großteil des Firmenbesitzes ging an Handley Page Aircraft über. Das Aerovan-Konzept wurde bei Short Brothers zum Skyvan, und später zur Shorts 330 und Shorts 360 weiterentwickelt.

1948 gründete Frederick Miles in Shoreham-by-Sea das Nachfolgeunternehmen F.G. Miles Limited, das sich Anfang der 1960er Jahre mit Auster Aircraft zusammenschloss und die neue Gesellschaft Beagle Aircraft bildete.

Flugzeuge 
Die folgende Liste führt die Nummer, Bezeichnung, das Jahr des Erstfluges und die Anzahl der gebauten Flugzeuge auf.

Literatur 
 Wings Over Woodley, The Story of Miles Aircraft and the Adwest Group ISBN 0-946627-12-6
 Don L. Brown: Miles Aircraft since 1925, Putnam & Co., 1970, ISBN 0-370-00127-3

Weblinks 

 www.milesaircraftcollection.co.uk
 Miles M.77 Sparrowjet

Ehemaliger Flugzeughersteller
Ehemaliges Unternehmen (Borough of Wokingham)
Gegründet in den 1930er Jahren
Aufgelöst 1947